

Der Kreis Letenye ( Letenyei járás) ist ein Kreis im Nordwesten des südwestungarischen Komitats Zala. Er grenzt im Nordwesten an den Kreis Lenti, im Norden an den Kreis Zalaegerszeg und im Osten an den Kreis Nagykanizsa. Im Westen bilden 6 Gemeinden die Staatsgrenze zu Kroatien.

Geschichte 
Der Kreis ging während der ungarischen Verwaltungsreform Anfang 2013 unverändert aus dem gleichnamigen Kleingebiet (ungarisch Letenyei kistérség) hervor.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Letenye hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 580 Einwohnern auf einer Fläche von 14,39 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des Kreises mit der zweitniedrigsten Bevölkerung ist die zweitniedrigste im Komitat. Der Kreissitz befindet sich in der einzigen Stadt, Letenye, im Südwesten des Kreises gelegen. 

* Grenzgemeinde zu Kroatien
† Grenzgemeinde zu Slowenien

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 

Letenye
Komitat Zala
Besiedelung des Einzugsgebiets Mur